Kamouraska—Rivière-du-Loup la circonscription fédérale.
 Kamouraska—Rivière-du-Loup, le district électoral.